A króm-oxid lehet
 Króm (VI)-oxid  vagy
 Króm(III)-oxid